Les Prioniodontida, aussi connus aussi sous le nom de conodontes complexes, forment un clade éteint de conodontes.

Sous-taxons 
Au sein des Prioniodontida, on trouve notamment deux ordres, les Ozarkodinida et les Prioniodinida.

Familles 
Selon Fossilworks (site consulté le 4 mars 2021):
Acodontidae, Balognathidae, Distomodontidae, Oistodontidae, Phragmodontidae

Phylogénie 

 ▲
 └─o Conodonta (éteint)
   ├─? Paraconodontida (éteint)
   └─o Euconodonta (éteint)
     ├─o Proconodontida (éteint)
     └─o Conodonti (éteint)
        ├─o Protopanderodontida (éteint)
        └─o Prioniodontida (éteint)
          ├─o Rossodus (éteint)
          └─o
             ├─o Multioistodontidae (éteint)
             └─o
               ├─o Oistodontidae (éteint)
               └─o
                 ├─o Periodontidae (éteint)
                 └─o
                   ├─o Rhipidognathidae (éteint)
                   └─o
                     ├─o Prioniodontidae (éteint)
                     └─o
                       ├─o
                       │ ├─o Balognathidae (éteint)
                       │ ├─o Polyplacognathidae (éteint)
                       │ └─o
                       │   ├─o Distomodontidae (éteint)
                       │   └─o
                       │     ├─o Icriodellidae (éteint)
                       │     └─o Icriodontidae (éteint)
                       └─o
                         ├─o Cyrtoniodontidae (éteint)
                         └─o
                           ├─o Prioniodinida (éteint)
                           │ ├─? Hibbardella (éteint)
                           │ ├─o Chirognathidae (éteint)
                           │ └─o
                           │   ├─o Prioniodinidae (éteint)
                           │   └─o
                           │     ├─o Bactrognathidae (éteint)
                           │     └─o
                           │       ├─o Ellisoniidae (éteint)
                           │       └─o Gondolellidae (éteint)
                           └─o
                             ├─o Plectodinidae (éteint)
                             └─o Ozarkodinida (éteint)
                               ├─o Spathognathodontidae (éteint)
                               ├─o Pterospathodontidae (éteint)
                               └─o
                                 ├─o Kockelellidae (éteint)
                                 └─o Polygnathacea (éteint)
                                   ├─o
                                   │ ├─o Polygnathidae (éteint)
                                   │ └─o
                                   │   ├─o Palmatolepidae (éteint)
                                   │   └─o Anchignathodontidae (éteint)
                                   └─o
                                     ├─o Elictognathidae (éteint)
                                     └─o
                                       ├─o
                                       │ ├─o Gnathodontidae (éteint)
                                       │ └─o Idiognathodontidae (éteint)
                                       └─o
                                         ├─o Mestognathidae (éteint)
                                         └─o
                                           ├─o Cavusgnathidae (éteint)
                                           └─o Sweetognathidae (éteint)

Voir aussi 
 Conodonta (classification phylogénétique)

Références

Liens externes 
 

 
Conodonte (nom scientifique)
Conodonte du Paléozoïque
Conodonte du Mésozoïque
Taxon fossile décrit en 1976